Eurovision Song Contest 2003 sändes den 24 maj 2003 från Skonto Olympic Hall ("Skontohallen") i Riga i Lettland, i och med att Lettland året före hade vunnit tävlingen med I Wanna framförd av Marie N. Hon var detta år programledare tillsammans med Renars Kaupers. Mellan varje bidrag visades videovykort med artisterna, filmade dagarna innan festivalen, då de besökte olika delar av Lettland.

I januari 2003 rapporterade den tyska tidningen Der Spiegel att Guntars Kukuls, talesman för kommunfullmäktige i Riga, uppgett att Riga lider av allvarliga ekonomiska problem som eventuellt kan leda till ett kontraktsbrott och att tävlingen skulle behöva flyttas till en annan stad. Ilona Bērziņa, talesman för LTV, förnekade att eventuella ekonomiska problem som kommunfullmäktige i Riga skulle kunna möta skulle störa organisationen av tävlingen. I februari 2003 rapporterade The Baltic Times att en kommitté i Riga avvisade förslaget att dra tillbaka de utlovade fonder som den lovade för att organisera tävlingen.

Utmärkande bidrag 
Detta års största skandaler orsakades av den ryska duon Tatu, vilka det gick rykten om att de skulle vara lesbiska. Duon orsakade problem för arrangörerna, fullföljde inte en enda hel repetition och kom även i gräl med Lou som representerade Tyskland. Gruppen blev varnad av EBU på grund av sitt uppträdande.

Ett minnesvärt bidrag från detta år kom från österrikaren Alf Poier som sjöng en munter sång om hur människan förstör naturen och att hon borde ta mera hänsyn till djuren. Med sig på scenen hade han pappdockor i naturlig storlek som föreställde djur spelandes musikinstrument. Poier hade sagt på förhand att det viktiga var att deltaga, inte att vinna. Bidraget fick utstå viss kritik. I exempelvis Norrköpings Tidningar kallades Poier för en "lokal byfåne", och det menades att det var obegripligt att ett sådant bidrag skulle kunna ställa upp i tävlingen. Bidraget fick en överkryssad spårvagn (vilket kan jämföras med en överkryssad geting i Expressen). Bidraget gick dock hem i Europa och fick ihop 101 poäng, vilket gav en sjätteplats.

Omröstning och resultat 
Telefonomröstning genomfördes detta år i samtliga deltagarländer utom Bosnien-Hercegovina och Ryssland, som istället använde sig av juryröstning. Dock gjorde ett tekniskt missöde med telefonomröstningen på Irland att deras röster istället fick lämnas av en reservjury.   

Omröstningen från 2003 är ihågkommen som mycket dramatisk. Norge tog ledningen efter första omröstningen, men tappade denna till Turkiet i omgången efter, bara för att återuppta den omgången därefter. I nästa omgång tog Belgien ledningen, varefter den gick tillbaka till Norge. Därefter växlade ledningen mellan Turkiet och Belgien, med Ryssland tätt efter. Inför sista röstavlämningen, från Slovenien, ledde Belgien med fem poäng före Turkiet och tio före Ryssland. Slovenerna gav sju poäng fler till Turkiet än Belgien som därmed gick förbi på mållinjen och vann med endast två poäng. Turkiska Sertab Erener hade varit förhandsfavoriten som ingen trodde skulle vinna. När hon kom upp på scenen för att sjunga sitt bidrag i slutet av programmet fick hon ett varmt mottagande av publiken. 

En minnesvärd sak med poängtavlan var att för första gången bytte länderna plats efter poäng i grafiken. Alltså om ett land får poäng, och får en högre summa just då, visas det på poängtavlan genom att landet flyttas upp i datorn. Det var därför lätt att se varje gång vilka länder som var på väg att gå direkt till nästa års final.

Ryssland var bara tre poäng efter Turkiet och lämnade i efterhand in en protest till EBU mot det faktum att Irland inte använde telefonröster detta år (på grund av tekniska problem) och att Ryssland inte fått några poäng från landet, som hade kunnat vara avgörande. Protesten blev dock avslagen. Irland släppte resultatet från telefonröstningen senare och det kom fram att det skulle inte ha påverkat så mycket om de hade använts, Ryssland skulle ha kommit 2:a, Turkiet 1:a, och Österrike skulle ha fått 12 poäng. Grannlandet Storbritannien skulle fortfarande ha fått noll poäng.

Det blev problem när Bosnien-Hercegovina skulle avlägga sina röster. Fördelningen av poängen blev fel, och därför fick man börja om igen med landets röster. I övrigt förflöt omröstningen utan problem. Svågerpolitiken höll i sig även i detta års festival. När Cypern och Grekland gav 12 poäng till varandra buades det i publiken. Samma sak hände varje gång Ryssland fick höga poäng.

Sist kom Storbritannien med duon Jemini, som sjöng låten Cry Baby. Under deras framträdande uppstod tekniska problem som gjorde att gruppen inte kunde höra musiken ordentligt, vilket ledde till att de sjöng i fel tonart genom hela framträdandet, de fick inte sjunga om. Gruppen fick inte en enda poäng och är därmed Storbritanniens minst framgångsrika bidrag någonsin. I Eurovision 2003 sattes poängen i de flesta länder under direktsändningen (då gruppen fick problem), numera (2022) sätts poängen under två kvällar. Senast ett lika allvarligt tekniskt fel inträffande för ett bidrag var för Spanien i Eurovision Song Contest 1990, då hela bidraget fick tas om,Spaniens bidrag i Eurovision Song Contest 2010, då bidraget fick tas om efter en i publiken tagit sig upp på scenen och det hände också igen under Storbritanniens bidrag i Eurovision Song Contest 2018 då en person sprang upp på scenen och stal mikrofonen men bidraget togs inte om för att BBC var stolta över deras framträdande. 

Efter omröstningen stod följande resultat klart:

Omröstning

Karta

Se även 
 Eurovision Song Contest 2002

Referenser

Noter

Källförteckning

Externa länkar 

 Eurovision Song Contest, officiell webbplats

 
2003 i Lettland